Svjetsko prvenstvo u košarci - Španjolska 2014., 17. izdanje svjetskog košarkaškog prvenstva koje se od 30. kolovoza do 14. rujna 2014. održalo u Španjolskoj. Igralo se u gradovima Madridu, Barceloni, Granadi, Bilbau, Sevilli i Las Palmasu.

Kvalifikacije

Kvalificirane momčadi 

Španjolska se zbog domaćinstva automatski kvalificirala za prvenstvo, kao i reprezentacija SAD-a koja je bila olimpijski pobjednik 2012. godine u Londonu. Ostale momčadi svoj nastup su osigurale preko kontinentalnih prvenstava (3 iz Afrike, 3 iz Azije, 2 iz Oceanije, 4 iz Amerike i 6 iz Europe) ili putem pozvinica koje im je uručila FIBA.

FIBA Afrika (3)

FIBA Azija (3)

FIBA Amerika (5+1)

 (olimpijski pobjednici)
 (pozivnica)
FIBA Oceanija (2)

FIBA Europa (6+3)

 

 
 
 (pozivnica)
 (pozivnica)
 (pozivnica)
 (domaćin)

Jakosne skupine za ždrijeb

Turnir 

Ždrijeb skupina održan je 3. veljače 2014. u Barceloni.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje

Bilješke 
Nakon produžetka.

Izvori 

Svjetska prvenstva u košarci